Gergely László (1916–1946) olimpikon jégkorongozó
 Gergely László (1941) román válogatott erdélyi magyar labdarúgó
 Gergely László (1950–2019) újságíró
 Gergely László (1951) Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész
 Gergely László (1952–2016) rendező
 Gergely László (1953) agrármérnök, mezőgazdasági genetikai szakmérnök

Jegyzetek